Martelli puede hacer referencia a:

Autores de nombres botánicos 

 Martelli es la abreviatura que se emplea para indicar al entomólogo italiano Ugolino Marteli (botánico) como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 G. P. Martelli es la abreviatura que se emplea para indicar al entomólogo italiano Giovanni P. Martelli como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 N. Martelli es la abreviatura que se emplea para indicar al entomólogo italiano Niccolo Marteli como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.

Miscelánea 

Martelli (apellido), apellido italiano
Martelli (familia), familia patricia italiana de Florencia.
(4061) Martelli, asteroide del sistema solar.
Palazzo Martelli, edificio histórico italiano que funciona como museo en Florencia.
Tre Martelli, grupo musical italiano.
Villa Martelli, barrio argentino del partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.